

Patronyme 
 Anders Kristiansen (1990-), footballeur norvégien.
 Einar Kristiansen (1882-1965), coureur norvégien du combiné nordique.
 Elin Kristiansen, (1968- ), est une ancienne biathlète norvégienne.
 Gro Istad-Kristiansen, (1978- ), est une biathlète norvégienne.
 Ingrid Kristiansen, (1956- ), est une athlète norvégienne.
 Jan Kristiansen, (1981- ), est un footballeur danois.
 Jeanett Kristiansen (1992-), est une handballeuse internationale norvégienne.
 Kjeld Kirk Kristiansen, (1947- ), était le dirigeant de la société The Lego Group.
 Kristina Kristiansen (1989-) est une handballeuse internationale danoise.
 Lise Kristiansen (1975-) est une handballeuse internationale norvégienne.
 Stian Kristiansen (1972- ), est un réalisateur norvégien ;
 Sven Erik Kristiansen (1967- ), fut chanteur du groupe norvégien de black metal Mayhem.
 Teddy Kristiansen, (1964- ), est un dessinateur de bande dessinée et de comics danois.
 Thomas Kristiansen, (1987- ), est un cycliste danois.
 Thoralf Kristiansen est un ancien arbitre de football et handballeur norvégien.
 Tommy Kristiansen (1992- ), est un joueur de hockey sur glace norvégien.
Unni Kristiansen, une biathlète norvégienne.
 Veronica Kristiansen (1990-), est une handballeuse internationale norvégienne.

Homonymie
Homonymie de patronyme